Een verkeersweg:
A71 (Duitsland), zie Bundesautobahn 71
A71 (Frankrijk)
A71 (Groot-Brittannië)
AP-71 (Spanje)